Hany peut faire référence à :

Patronyme 
 Doha Hany (née en 1997), joueuse égyptienne de badminton.
 Karim El Hany (né en 1988), footballeur franco-marocain.
 Mayar Hany (née en 1997), joueuse de squash égyptienne.
 Noha Hany (née en 2001), escrimeuse égyptienne.
 Salma Hany (née en 1996), joueuse professionnelle de squash.

Prénom 
Hany (mais aussi Hani) est un prénom arabe (هانئ hānī') signifiant "insouciant" ou "heureux" :

 Hany Abu-Assad (né en 1961), réalisateur palestinien
 Hany Kayali, prince ismaélien et châtelain français
 Hany Shakr Keshta (né en 1985), karatéka égyptien
 Hany Mahmoud, homme politique égyptien
 Hany Mukhtar (né en 1995), footballeur allemand
 Hany Ramzy (né en 1964), acteur copte égyptien
 Hany Ramzy (né en 1969), footballeur égyptien
 Hany Tamba, réalisateur libano-britannique.

Voir aussi 
 Hani Saïd 
 Hu Hanye

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom